Холодо́к (Aspáragus) — рід рослин родини , з ареалом у Євразії, Африці, Австралії, інтродукованих по всьому світі; ростуть переважно в сухому кліматі. Найпоширеніший і типовий вид — . Одні види спаржі — трави, інші — напівчагарники, що розвивають підземне кореневище і надземні більш або менш гіллясті стебла, у багатьох видів повзучі.

Верхні частини (близько 20 см) паростків деяких видів холодку (холодок лікарський, коротколистий, кільчастий) вважаються делікатесом.

Ботанічний опис 
Кореневище розвинене.

Стебла сильно розгалужені, пагони несуть численні, зібрані пучками, переважно голкоподібні гілочки (кладодії), що сидять у пазухах листків.
Листя недорозвинене, дрібне, лускате або шипувате, утворює зазвичай біля своєї основи твердуваті шпорці.

Квітки дрібні, здебільшого в пазухах листя, одиночні або в щитоподібних або гроноподібних суцвіттях. Квітка правильна, двостатева або одностатева, з простою роздільнолистою або трохи спаяною біля основи оцвітиною з шістьма листками, розташованими двома колами. Тичинок шість, з тонкими або пластинчастими нитками і пиляками, що розкриваються на внутрішній стороні; маточка з верхньою, тригніздою зав'яззю, коротким стовпчиком і трилопатевою приймочкою.

Плід — ягода, з одним або декількома насінням; насіння з товстою, чорнуватою шкіркою, роговим білком і невеликим зародком.

Використання 

Молоді пагоди є їстівними: Asparagus acutifolius, Asparagus adscendens, Asparagus albus, Asparagus aphyllus, Asparagus cochinchinensis, Asparagus dauricus, Asparagus filicinus, Asparagus horridus, Asparagus maritimus, Asparagus officinalis, Asparagus racemosus, Asparagus schoberioides, Asparagus tenuifolius, Asparagus verticillatus. Замінником кави є смажене насіння: Asparagus officinalis.

Лікувальне використання: Asparagus adscendens, Asparagus cochinchinensis, Asparagus filicinus, Asparagus officinalis, Asparagus racemosus, Asparagus schoberioides.

Гарна рослина-компаньйон для томатів, петрушки та базиліка; має має нематоцидні властивості: Asparagus officinalis. Придавлений корінь використовують для прання білизни: Asparagus racemosus. Деякі види є декоративними.

Види 
За інформацією бази даних The Plant List, рід включає 211 видів. В Україні дико росте кілька видів (з них найбільш часто холодок лікарський):

 Asparagus inderiensis Blume ex Ledeb.
 Asparagus maritimus (L.) Miller (у т. ч. Asparagus levinae Klokov) — холодок приморський
 Asparagus officinalis L. (у т. ч. Asparagus polyphyllus Steven ex Ledeb.) — холодок лікарський 
 Asparagus pallasii Miscz. — холодок Палляса
 Asparagus pseudoscaber Grecescu — холодок несправжньошорсткий
 Asparagus tenuifolius Lam. — холодок тонколистий
 Asparagus verticillatus L. — холодок кільчастий

Повний список видів за Plants of the World Online:

Asparagus acicularis F.T.Wang & S.C.Chen
Asparagus acocksii Jessop
Asparagus acutifolius L.
Asparagus adscendens Roxb.
Asparagus aethiopicus L.
Asparagus africanus Lam.
Asparagus aggregatus (Oberm.) Fellingham & N.L.Mey.
Asparagus albus L.
Asparagus alopecurus (Oberm.) Malcomber & Sebsebe
Asparagus altiscandens Engl. & Gilg
Asparagus altissimus Munby
Asparagus angulofractus Iljin
Asparagus angusticladus (Jessop) J.-P.Lebrun & Stork
Asparagus aphyllus L.
Asparagus arborescens Willd. ex Schult. & Schult.f.
Asparagus aridicola Sebsebe
Asparagus asiaticus L.
Asparagus asparagoides (L.) Druce
Asparagus aspergillus Jessop
Asparagus azerbaijanensis Hamdi & Assadi
Asparagus baumii Engl. & Gilg
Asparagus bayeri (Oberm.) Fellingham & N.L.Mey.
Asparagus benguellensis Baker
Asparagus bequaertii De Wild.
Asparagus biflorus (Oberm.) Fellingham & N.L.Mey.
Asparagus biradarii (Kamble) Kottaim.
Asparagus botschantzevii Vlassova
Asparagus botswanicus Sebsebe
Asparagus brachiatus Thulin
Asparagus brachyphyllus Turcz.
Asparagus breslerianus Schult. & Schult.f.
Asparagus buchananii Baker
Asparagus bucharicus Iljin
Asparagus burchellii Baker
Asparagus burjaticus Peschkova
Asparagus calcicola H.Perrier
Asparagus capensis L.
Asparagus capitatus Baker
Asparagus chimanimanensis Sebsebe
Asparagus clareae (Oberm.) Fellingham & N.L.Mey.
Asparagus cochinchinensis (Lour.) Merr.
Asparagus coddii (Oberm.) Fellingham & N.L.Mey.
Asparagus concinnus (Baker) Kies
Asparagus confertus K.Krause
Asparagus coodei P.H.Davis
Asparagus crassicladus Jessop
Asparagus curillus Buch.-Ham. ex Roxb.
Asparagus dauricus Fisch. ex Link
Asparagus declinatus L.
Asparagus deflexus Baker
Asparagus densiflorus (Kunth) Jessop
Asparagus denudatus (Kunth) Baker
Asparagus devenishii (Oberm.) Fellingham & N.L.Mey.
Asparagus divaricatus (Oberm.) Fellingham & N.L.Mey.
Asparagus drepanophyllus Welw. ex Baker
Asparagus duchesnei L.Linden
Asparagus dumosus Baker
Asparagus edulis (Oberm.) J.-P.Lebrun & Stork
Asparagus elephantinus S.M.Burrows
Asparagus equisetoides Welw. ex Baker
Asparagus exsertus (Oberm.) Fellingham & N.L.Mey.
Asparagus exuvialis Burch.
Asparagus falcatus L.
Asparagus fallax Svent.
Asparagus fasciculatus Thunb.
Asparagus faulkneri Sebsebe
Asparagus ferganensis Vved.
Asparagus filicinus Buch.-Ham. ex D.Don
Asparagus filicladus (Oberm.) Fellingham & N.L.Mey.
Asparagus filifolius Bertol.
Asparagus flagellaris (Kunth) Baker
Asparagus flavicaulis (Oberm.) Fellingham & N.L.Mey.
Asparagus fouriei (Oberm.) Fellingham & N.L.Mey.
Asparagus fractiflexus (Oberm.) Fellingham & N.L.Mey.
Asparagus fysonii J.F.Macbr.
Asparagus gharoensis Blatt.
Asparagus glaucus Kies
Asparagus gobicus N.A.Ivanova ex Grubov
Asparagus gonoclados Baker
Asparagus graniticus (Oberm.) Fellingham & N.L.Mey.
Asparagus greveanus H.Perrier
Asparagus griffithii Baker
Asparagus gypsaceus Vved.
Asparagus hajrae Kamble
Asparagus hirsutus S.M.Burrows
Asparagus homblei De Wild.
Asparagus horridus L.
Asparagus humilis Engl.
Asparagus inderiensis Blum ex Ledeb.
Asparagus intricatus (Oberm.) Fellingham & N.L.Mey.
Asparagus juniperoides Engl.
Asparagus kaessneri De Wild.
Asparagus kansuensis F.T.Wang & Tang ex S.C.Chen
Asparagus karthikeyanii (Kamble) M.R.Almeida
Asparagus katangensis De Wild. & T.Durand
Asparagus khorasanensis Hamdi & Assadi
Asparagus kiusianus Makino
Asparagus kraussianus (Kunth) J.F.Macbr.
Asparagus krebsianus (Kunth) Jessop
Asparagus laevissimus Steud. ex Baker
Asparagus laricinus Burch.
Asparagus lecardii De Wild.
Asparagus ledebourii Miscz.
Asparagus leptocladodius Chiov.
Asparagus lignosus Burm.f.
Asparagus longicladus N.E.Br.
Asparagus longiflorus Franch.
Asparagus longipes Baker
Asparagus lycaonicus P.H.Davis
Asparagus lycicus P.H.Davis
Asparagus lycopodineus (Baker) F.T.Wang & Tang
Asparagus lynetteae (Oberm.) Fellingham & N.L.Mey.
Asparagus macowanii Baker
Asparagus macrorrhizus Pedrol, J.J.Regalado & López Encina
Asparagus madecassus H.Perrier
Asparagus mahafalensis H.Perrier
Asparagus mairei H.Lév.
Asparagus mariae (Oberm.) Fellingham & N.L.Mey.
Asparagus maritimus (L.) Mill.
Asparagus meioclados H.Lév.
Asparagus merkeri K.Krause
Asparagus microraphis (Kunth) Baker
Asparagus migeodii Sebsebe
Asparagus minutiflorus (Kunth) Baker
Asparagus mollis (Oberm.) Fellingham & N.L.Mey.
Asparagus monophyllus Baker
Asparagus mozambicus Kunth
Asparagus mucronatus Jessop
Asparagus multituberosus R.A.Dyer
Asparagus munitus F.T.Wang & S.C.Chen
Asparagus myriacanthus F.T.Wang & S.C.Chen
Asparagus natalensis (Baker) J.-P.Lebrun & Stork
Asparagus neglectus Kar. & Kir.
Asparagus nelsii Schinz
Asparagus nesiotes Svent.
Asparagus nodulosus (Oberm.) J.-P.Lebrun & Stork
Asparagus officinalis L.
Asparagus oligoclonos Maxim.
Asparagus oliveri (Oberm.) Fellingham & N.L.Mey.
Asparagus ovatus T.M.Salter
Asparagus oxyacanthus Baker
Asparagus pachyrrhizus N.A.Ivanova ex N.V.Vlassova
Asparagus palaestinus Baker
Asparagus pallasii Miscz.
Asparagus pastorianus Webb & Berthel.
Asparagus pearsonii Kies
Asparagus pendulus (Oberm.) J.-P.Lebrun & Stork
Asparagus penicillatus H.Hara
Asparagus persicus Baker
Asparagus petersianus Kunth
Asparagus plocamoides Webb ex Svent.
Asparagus poissonii H.Perrier
Asparagus prostratus Dumort.
Asparagus przewalskyi N.A.Ivanova ex Grubov & T.V.Egorova
Asparagus pseudoscaber Grecescu
Asparagus psilurus Welw. ex Baker
Asparagus punjabensis J.L.Stewart
Asparagus pygmaeus Makino
Asparagus racemosus Willd.
Asparagus radiatus Sebsebe
Asparagus ramosissimus Baker
Asparagus recurvispinus (Oberm.) Fellingham & N.L.Mey.
Asparagus retrofractus L.
Asparagus richardsiae Sebsebe
Asparagus rigidus Jessop
Asparagus ritschardii De Wild.
Asparagus rogersii R.E.Fr.
Asparagus rottleri Baker
Asparagus rubicundus P.J.Bergius
Asparagus rubricaulis (Kunth) Baker
Asparagus sapinii De Wild.
Asparagus sarmentosus L.
Asparagus saundersiae Baker
Asparagus scaberulus A.Rich.
Asparagus scandens Thunb.
Asparagus schoberioides Kunth
Asparagus schroederi Engl.
Asparagus schumanianus Schltr. ex H.Perrier
Asparagus scoparius Lowe
Asparagus sekukuniensis (Oberm.) Fellingham & N.L.Mey.
Asparagus setaceus (Kunth) Jessop
Asparagus sichuanicus S.C.Chen & D.Q.Liu
Asparagus simulans Baker
Asparagus spinescens Steud. ex Schult. & Schult.f.
Asparagus squarrosus J.A.Schmidt
Asparagus stellatus Baker
Asparagus stipulaceus Lam.
Asparagus striatus (L.f.) Thunb.
Asparagus suaveolens Burch.
Asparagus subfalcatus De Wild.
Asparagus subscandens F.T.Wang & S.C.Chen
Asparagus subulatus Thunb.
Asparagus sylvicola S.M.Burrows
Asparagus taliensis F.T.Wang & Tang ex S.C.Chen
Asparagus tamariscinus N.A.Ivanova ex Grubov
Asparagus tenuifolius Lam.
Asparagus tibeticus F.T.Wang & S.C.Chen
Asparagus touranensis Hamdi & Assadi
Asparagus transvaalensis (Oberm.) Fellingham & N.L.Mey.
Asparagus trichoclados (F.T.Wang & Tang) F.T.Wang & S.C.Chen
Asparagus trichophyllus Bunge
Asparagus turkestanicus Popov
Asparagus uhligii K.Krause
Asparagus umbellatus Link
Asparagus umbellulatus Bresler
Asparagus undulatus (L.f.) Thunb.
Asparagus usambarensis Sebsebe
Asparagus vaginellatus Bojer ex Baker
Asparagus verticillatus L.
Asparagus virgatus Baker
Asparagus volubilis (L.f.) Thunb.
Asparagus vvedenskyi Botsch.
Asparagus warneckei (Engl.) Hutch.
Asparagus yanbianensis S.C.Chen
Asparagus yanyuanensis S.C.Chen

«Соєва спаржа» 
Корейською спаржею, соєвою спаржею або навіть просто спаржею в Україні, Росії, Киргизстані й Казахстані помилково називають продукт, що не має до спаржі жодного стосунку. Він відомий під назвою фучжу і є продуктом переробки соєвого молока («пінка», що утворюється на киплячому соєвому молоці). В англомовних країнах фучжу називається японським терміном «юба» або tofu skin.

Примітки

Література

Посилання 
 
 
 

Флора Євразії
Холодкові
Роди однодольних
Вікіпедія:Статті з іншим значенням на Вікіданих
Сторінки з неперевіреними перекладами